L'arrondissement urbain de Kildinstroï (Городское поселение Кильдинстрой) est un arrondissement urbain en Russie du district de Kola dans la péninsule de Kola qui appartient administrativement à l'oblast de Mourmansk et au raïon de Kola. Son chef-lieu est la commune urbaine de Kildinstroï. Sa population, en baisse constante, était de 5 270 habitants en 2010 (47,8% d'hommes et 53,2% de femmes) et de 5 053 habitants en 2013. 

L'arrondissement comprend cinq localités habitées:
La commune urbaine de Kildinstroï, 1 979 habitants (avec une gare ferroviaire)
Le village de Zverosovkhoze, 1 598 habitants
Le village de Chongouï, 1 038 habitants
Le village de Goloubye Routchi, 447 habitants
Le village de Magnetity, 124 habitants (avec une gare ferroviaire)

Notes et références 

Oblast de Mourmansk